Toto je seznam významných hor a kopců v Albánii řazený podle jejich nadmořské výšky.

Seznam hor a kopců

Externí odkazy 
 

Hory a kopce v Albánii
Albánie
hory a kopce